Apagesoma är ett släkte av fiskar. Apagesoma ingår i familjen Ophidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormfiskartade fiskar
Apagesoma